Municipio de Fairplay puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairplay (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Fairplay (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Fairplay (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.